2 miejscowości w Polsce: 

 Brójce – wieś w woj. lubuskim, w pow. międzyrzeckim, w gminie Trzciel 
 Brójce – wieś w woj. łódzkim, w pow. łódzkim wschodnim, w gminie Brójce